Сапажу́ — название некоторых видов обезьян семейства капуциновых. Точнее:
 Сапажу — род, выделенный из рода Cebus (капуцины) в 2012 году
 Сапажу — разговорное (во французском языке, из языков тупи-гуарани) название следующих видов:
Cebus capucinus
 Cebus albifrons
 Sapajus apelle
Cebus apella
Cebus olivaceus
Cebus capucinus
Saimiri oerstedii
 подвид Cebus apella xanthosternos (syn. Cebus xanthosternus)
Saimiri boliviensis
Saimiri sciureus

Примечания